

Informatica 
 EV6 – nome in codice del processore Alpha 21264 dell'architettura DEC Alpha

Trasporti 
 EV6 – Itinerario dei fiumi, itinerario ciclistico EuroVelo da Nantes (Francia) a Costanza (Romania)